Elks Temple ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Elks Temple (Idaho), NRHP-Nr. 78001032
 Elks Temple (Oregon), NRHP-Nr. 78002313